Avram Iancu se poate referi la:
 Avram Iancu - persoană istorică 
 Localități din România:
 Avram Iancu, Alba , reședința comunei cu același nume
 Avram Iancu, Bihor , reședința comunei cu același nume
 Avram Iancu, Botoșani 
 Avram Iancu (Cermei), Arad, o localitate din comuna Cermei, Arad
 Avram Iancu (Vârfurile), Arad, o localitate din comuna Vârfurile, Arad